

Надеждинське сільське поселення — сільське поселення, Єльниківський район, Мордовія
 Надеждинське сільське поселення — сільське поселення, Омський район, Омська область